Río Bobo ist der Name folgender Flüsse:

in Äquatorialguinea:
 Río Bobo (Äquatorialguinea) 

in Ecuador:
 Río Bobo (Carchi) 
 Río Bobo (Los Ríos) 

in Kolumbien:
 Río Bobo (Nariño) 
 Río Bobo (Santander) 

in Venezuela:
 Río Bobo (Táchira)